Timana (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spanners (Geometridae)
Timaná, een gemeente in het Colombiaanse departement Huila